San Cassiano ist als Name folgender Orte und Gebäude im Gebrauch:

 San Cassiano (Apulien), süditalienische Stadt (Apulien, Provinz Lecce)
 St. Kassian, eine Fraktion der Gemeinde Abtei (Badia) in Südtirol
 eine Fraktion von Cavriana in der Lombardei
 San Cassiano (Comacchio), Kirche in Comacchio (Provinz Ferrara)
 San Cassan, Kirche im Stadtteil San Polo in der Altstadt von Venedig, sowie gleichnamige Pfarrei und Einzelinsel
 Teatro San Cassiano, Opernhaus in Venedig

Siehe auch:
 Cassian
 San Casciano